Aardrijkskunde
Bisdom Down en Connor, Noord-Iers rooms-katholiek bisdom

Fictief figuur
John Connor, personage uit de Amerikaanse Terminatorfilms
Sarah Connor (Terminator), personage uit de Amerikaanse Terminatorfilms

Personen met de achternaam Connor
George Connor, Amerikaans Formule 1-coureur
James Connor, Australisch schoonspringer
Sarah Connor (zangeres), Duits zangeres

Voornaam
Connor (voornaam), jongensnaam